Milewo est le nom de :

Toponymie
en Pologne:

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Milewo, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Milewo, village 

dans la voïvodie de Podlachie
 Milewo, village du powiat de Grajewo
 Milewo, village du powiat de Łomża 
 Milewo, village du powiat de Mońki 
 Milewo, village du powiat de Siemiatycze

dans la voïvodie de Mazovie
 Milewo, village du powiat de Płońsk
 Milewo, village du powiat de Sierpc